Capcom World peut désigner :
Capcom World: Adventure Quiz, un jeu vidéo de quiz ;
Capcom World 2: Adventure Quiz, le deuxième opus de la série.